Ernesto Vallerani – ingegnere italiano del campo aerospaziale.
 15004 Vallerani – asteroide della fascia principale.
 Venanzio Vallerani – agronomo e zootecnico italiano.
Massimo Vallerani – storico medievalista italiano.

Pagine correlate 

 Vallerano (disambigua)
 Valeriani